Алекса́ндр Замя́тнин:

 Замятнин, Александр Александрович (род. 1940) — советский и российский биохимик и педагог. Отец Андрея Александровича Замятнина.
 Замятнин, Александр Гаврилович (Замятин, ум. 1772) — российский военный, генерал-майор.
 Замятнин, Александр Гаврилович (1798—1868) — российский военный, подполковник. Кавалер ордена Святого Георгия IV класса (№ 7014; 4 декабря 1843 года). Штаб-офицер 2-го Московского округа в Рязанской губернии.
 Замятнин, Александр Николаевич (1857—1906) — российский военный, генерал-майор.